Nyda – rzeka w azjatyckiej części Rosji
 Nyda – wieś w Rosji, w obwodzie tiumeńskim